Miejscowości w USA:
 Lone Pine – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
Gminy w USA:
 Lone Pine (ang. Lone Pine Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Lone Pine (ang. Lone Pine Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
Inne:
 Lone Pine – turniej szachowy rozgrywany w latach 1971-1981 w Lone Pine